Andrej Voronkov – allenatore di pallavolo ed ex pallavolista russo
 Ihor Voronkov – calciatore ucraino con cittadinanza bielorussa
 Nicol Voronkov – ginnasta israeliana
 Vladimir Voronkov – fondista sovietico naturalizzato russo